Гери-Никол Николаева Георгиева (Варна, 30. јул 1998) бугарска је поп певачица.

Дискографија

Албуми

Спотови 

Рођени 1998.
Бугарске певачице
Поп певачи
Поп-фолк певачи